Alexandre Grinberg (1885-1979), photographe pictorialiste russe ;
 Anouk Grinberg (née en 1963), actrice française ;
 Claude Grinberg, réalisateur français de télévision ;
 Edward Grinberg, architecte et urbaniste ;
 Jacques Grinberg (1941-2011), artiste peintre ;
 León Grinberg (1921-2007), psychanalyste argentin ;
 Louise Grinberg (1993-), actrice française, nièce d'Anouk ;
 Maria Grinberg (1908-1978), pianiste classique russe ;
 Michel Grinberg dit Michel Vinaver (1927-), dramaturge et écrivain français, père d'Anouk Grinberg

Dérivés 
 Anne Grynberg (?-), spécialiste d'histoire française.
 Arenda Grimberg (1978-), coureuse cycliste néerlandaise.
Patronyme juif